69. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  9–13 października 1996 w szwajcarskim mieście Lugano. Były to dziewiąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1923, 1929, 1936, 1946, 1953, 1961, 1971 i 1983). Jedynie Francuzka Jeannie Longo-Ciprelli w jeździe indywidualnej na czas zdołała obronić tytuł mistrzyni świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się Włoch Luca Sironi, który zdobył dwa medale (złoty i brązowy). 

Nowością w programie mistrzostw było pojawienie się po raz pierwszy w historii konkurencji orlików (do lat 23).

Bardzo nieudany był start reprezentantów Polski, bowiem nie tylko nie zdobyli oni żadnego medalu, ale nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem było zajęcie 13. miejsca przez Tomasza Brożynę w jeździe indywidualnej na czas.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1996 w kolarstwie
1996 w Europie
Kolarstwo w Szwajcarii
Sport w Lugano